SOB steht für:
 Flughafen Hévíz-Balaton (IATA-Code)
 Schneckenortbeton, Verfahren des Spezialtiefbaus, siehe Schneckenbohrtechnik
 Schweizerische Osteuropabibliothek
 Schweizerische Südostbahn, Schweizer Eisenbahngesellschaften
 Sinfonieorchester Basel
 S.O.B. – Hollywoods letzter Heuler, amerikanischer Spielfilm von Blake Edwards
 S.O.B., japanische Band
 SOB-Medium, Nährmedium für Bakterien
 Sommeroper Bamberg, Sommeroper Bamberg, ein Opern- und Orchesterworkshop, der sich an junge Künstler richtet
 Stadt-Omnibus Bern, Schweizer Verkehrsunternehmen
 Struktur- und Ordnungspolitischer Beratungsfonds zur Reformgestaltung
 Südostbayernbahn, Eisenbahngesellschaft der Deutschen Bahn AG
 Symphonisches Orchester Berlin, den ursprünglichen Namen der Berliner Symphoniker

SOB als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Sob ist der Name von Fließgewässern:
 Sob (Ob), linker Zufluss des Ob, nahe Labytnangi, Autonomer Kreis der Jamal-Nenzen, Russland
 Sob (Südlicher Bug), linker Zufluss des Südlichen Bug, bei Ladyschyn, Oblast Winnyzja, Ukraine

sob steht für:
 Sobei (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

SÖB steht für:
 Sozialökonomischer Betrieb,

Abkürzung